Плунге () — многозначный термин литовского происхождения.

Топоним 
 Плунге — город Тельшяйского уезда Плунгеского района Литвы.

Фамилия 
 Плунге, Донатас (род. 1960) — советский и литовский легкоатлет, метатель молота.
 Плунге, Римантас (род. 1944) — советский литовский легкоатлет, толкатель ядра.